Torado di Francia ist der Familienname folgender Personen:

 Cristiano Toraldo di Francia (1941–2019), italienischer Architekt 
 Giuliano Toraldo di Francia (1916–2011), italienischer Physiker